Chard hace referencia a:

 Chard (Creuse), Francia
 Chard (Inglaterra), Inglaterra